«Лифт» — название фильмов:
 «Лифт» — фильм 1983 года производства Нидерландов. 
 «Лифт» — фильм 2001 года производства США. Режиссёр Дик Маас. 
 «Лифт» — фильм 2006 года производства России. Режиссёр Всеволод Плоткин.
 «Лифт» — фильм 2011 года производства США. Режиссёр Стиг Свендсен.
 «Лифт» — фильм 2013 года производства России.